Hans Sachße ist der Name folgender Personen:
* Hans Sachße (Komponist) (1891–1960), deutscher Komponist, Musikpädagoge und Architekt
 Hans Friedrich Sachße (1890–1986), deutscher Forstwissenschaftler und Professor an der Technischen Universität Dresden

Siehe auch:
 Hans Sachsse